Выступление Эстонии на конкурсе песни Евровидение 2007, который прошел в столице Финляндии в городе Хельсинки, стало 13-м конкурсом на Евровидении для Эстонии.

Национальный отбор 
Национальный отбор на конкурс состоялся 3 февраля 2007 года.

Голосования 
По итогам полуфинала песня не прошла в финал. В полуфинале Эстонии 12 баллов дала .

Ссылки 
 http://www.etv.ee/

Страны на «Евровидении-2007»